

Geografia

Austria 
 Oberdorf – frazione di Hirschbach im Mühlkreis, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Oberdorf – frazione di Mettmach, comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Oberdorf – frazione di Rennweg am Katschberg, comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Oberdorf am Hochegg – ex comune ora frazione di Kirchberg an der Raab, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Oberdorf bei Thannhausen – frazione di Thannhausen, comune nel distretto di Weiz (Stiria)
 Oberdorf im Burgenland – comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)

Francia 
 Oberdorf – ex comune ora frazione di Illtal, comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Oberdorf-Spachbach – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Marktoberdorf (già Oberdorf) – città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberdorf – ex comune ora frazione di Hilgertshausen-Tandern, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Oberdorf – ex comune ora frazione di Langenargen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Oberdorf – ex comune ora frazione di Stollberg/Erzgebirge, città della Sassonia
 Oberdorf – frazione di Wipperdorf, comune nel circondario di Nordhausen (Turingia)
 Oberdorf bei Immenstadt – ex comune ora frazione di Waltenhofen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Oberdorf – comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Oberdorf – comune (Canton Nidvaldo)
 Oberdorf – comune nel distretto di Waldenburg (Canton Basilea Campagna)

Pagine correlate 
 Oberdorff – comune francese nel dipartimento della Mosella (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
 Obersdorf – pagina di disambiguazione